Ron Wagner peut faire référence à :
Ron Wagner, auteur de bandes dessinées
Ron Wagner, aquarelliste américain
Ron Wagner, architecte d'intérieur américain